Santa María de Huerta är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Santa María de Huerta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Santa María de Huerta är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Santa María de Huerta. Runt Santa María de Huerta är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Arcos de Jalón,  km sydväst om Santa María de Huerta. Trakten runt Santa María de Huerta består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon